Saint-Bauzille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Bauzille-de-Putois, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Bauzille-de-Montmel, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Bauzille-de-la-Sylve, departementet Hérault i regionen Occitanien,